Евгений Иеронимович Желеховский (; 24 декабря 1844, Хишевичи, Королевство Галиции и Лодомерии, Австрийская империя — 18 ноября 1885, Станиславов, Королевство Галиции и Лодомерии, Австро-Венгрия) — галицкий общественный деятель, писатель и филолог.
Племянник Иустина Желеховского (1821–1900) — галицко-русского писателя, драматурга и преподавателя.

Окончил филологический факультет Львовского университета в 1869, был учителем гимназии. Он был одним из главных деятелей просветительного общества «Просвита». Ему принадлежит «Малорусско-немецкий словарь» (Львов, 1886). Для этого словаря Желеховский разработал правописание на фонетической основе, известное как «система Желеховского» или «желеховка». Алфавит и орфография «желеховки» (с небольшими изменениями) применяются в украинском письме и поныне.

Избранные труды 
 Малоруско-німецький словар. — Львів, 1886.
 Німецько-руский словар. — Чернівці, 1912.

Примечания

Ссылки 
 

Писатели Украины
Филологи Украины
Выпускники Львовского университета
Филологи XIX века
Лексикографы Украины
Похороненные в Мемориальном сквере Ивано-Франковска